Hongqi signifie « drapeau rouge » en chinois. Ce nom peut faire référence à : 

 , revue théorique du comité central du Parti communiste chinois ;
 Hongqi, nom d'une marque automobile appartenant au constructeur automobile chinois China FAW Group Corporation ;
 le district de Hongqi (红旗), une subdivision administrative de la province du Henan en république populaire de Chine.